185 км — бывший остановочный пункт Большого кольца Московской железной дороги в черте города Орехово-Зуево Московской области.

Название пункта связано с километражом данного участка Большого кольца, идущим от Москвы-Пасс.-Ярославской через Александров-1 до Орехово-Зуево.

Платформы расположены на насыпи между железнодорожными мостами Большого кольца через реку Клязьму (к северу) и путепроводом над Горьковским радиальным направлением (к югу). Всего две низкие посадочные платформы с внутренней стороны путей, между которыми расположена выемка.

Западная платформа расположена на перегоне Поточино — Орехово-Зуево, а восточная уже в границах станции Поточино, так как входной светофор находится у южного края платформы.

На запад от платформ расположено озеро Амазонка, на восток — заброшенная насыпь с разобранной в начале 1990-х соединительной веткой в сторону Владимира. На север осуществляется выход к автомобильной дороге, являющейся продолжением улицы Кирова города Орехово-Зуево и идущей в посёлок Войнова Гора на востоке Орехово-Зуевского района. Выезд на дорогу также возможен через грунтовую дорогу к югу от платформ (идёт вдоль Горьковского радиального хода и с другой стороны озера Амазонка).

С введением нового расписания пригородных электропоездов лета 2012 года остановка всех электропоездов на платформе отменена из-за отсутствия пассажиропотока, хотя и ранее значительная часть электропоездов по расписанию не имела остановки на платформе. По данному участку идут электропоезда из Александрова-1 в направлении Орехово-Зуево и обратно (8 пар в сутки, из них 3 пары далее до Куровской).

По состоянию на лето 2013 года восточная платформа рассыпана на части.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Галерея

Ссылки 
 Фотографии

Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Орехово-Зуева
Бывшие остановочные пункты
Закрытые железнодорожные платформы
Закрытые остановочные пункты